Armin Schlechter (ur. 1960) –  niemiecki filolog i bibliotekarz
 Carl Schlechter (1874–1918) – austriacki szachista
 Eman Schlechter (także Emanuel Szlechter, Olgierd Lech; 1904–1943) – polski twórca tekstów piosenek, scenarzysta, librecista, satyryk, tłumacz, wokalista, kompozytor i reżyser.
 Emile Schlechter (także Emil Szlechter; 1906–1995) – polsko-francuski prawnik, znawca tzw. prawa klinowego
 Maria Kurz-Schlechter (ur. 1959) – austriacka narciarka alpejska

 Zobacz też
 
 Szlechter